Юная Мисс США 2005 () — 23-й национальный конкурс красоты, проводился в Baton Rouge River Center, Батон-Руж, Луизиана. Победительницей стала Элли Лафорс, представлявшая штат Огайо.

Результат

Места

Специальные награды

Участницы

Судьи 
 
 
 Лу Перлман

См. также 
 Мисс США 2005
 Мисс Америка 2005

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 

Юная мисс США
2005 год в Луизиане
Батон-Руж
События 8 августа
Август 2005 года